Green Eyes (occhi verdi in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Green Eyes – film del 1916 prodotto da Universal Film Manufacturing Company
Green Eyes – film del 1918 diretto da Roy William Neill
 Green Eyes – film del 1934 diretto da Richard Thorpe

Letteratura 
Occhi verdi (Green Eyes) – romanzo di Lucius Shepard del 1984

Musica 
 Green Eyes – traccia dell'album Flip Your Wig degli Hüsker Dü del 1985
 Green Eyes – traccia dell'album Mama's Gun di Erykah Badu del 2000
 Green Eyes – traccia dell'album A Rush of Blood to the Head dei Coldplay del 2002
 Green Eyes – traccia dell'album Beyond the Sea dei Dark Moor del 2005
 Green Eyes -traccia dell'album   Guarda adesso uomo di Fabio Gasparini 2008